Hundsheim ist der Name folgender Orte:

 Hundsheim, Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Hundsheim (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hundsheim (Gemeinde Mautern), Ortschaft der Gemeinde Mautern an der Donau, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hontheim
 Hundheim
 Hundham
 Hundsham